Australian Open 2002 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w Melbourne w dniach 14–27 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park. Była to 90 edycja rozgrywek.

Zwycięzcą zawodów wśród panów został rozstawiony z nr 16. Szwed Thomas Johansson, który wygrał swój pierwszy i jak się później okazało jedyny tytuł wielkoszlemowy. Dzięki temu zwycięstwu Johansson objął prowadzenie w rankingu ATP Race. Rozgrywki singla u kobiet wygrała grająca z nr 1. Jennifer Capriati, dla której był to trzeci triumf w imprezach zaliczanych do Wielkiego Szlema, a drugi na kortach w Melbourne. Tym samym Amerykanka obroniła mistrzowski tytuł wywalczony z roku 2001. W finale, tak jak przed rokiem pokonała Martina Hingis, broniąc w drugim secie piłki meczowe. Turniej debla u mężczyzn wygrał duet Mark Knowles–Daniel Nestor dla których było to pierwsze zwycięstwo rangi wielkoszlemowej. Z kolei grę podwójną wśród kobiet wygrała para Martina Hingis–Anna Kurnikowa. Dla Hingis był to już dziewiąty tytuł wielkoszlemowy w deblu, a drugi dla Kurnikowej.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2002